Ла-Буасьєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Ла-Буасьєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Ла-Буасьєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн
 Ла-Буасьєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Ла-Буасьєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура